Rozseč può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Rozseč, comune del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina
Rozseč, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina
Rozseč nad Kunštátem, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale